Tenisový turnaj ATP Grand Prix de Tennis de Lyon 2008 se konal ve dnech 20. - 26. října ve francouzském Lyonu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 713,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2008
ATP Tour 2008